Раїна — жіноче ім'я.

 Раїна Вишневецька — засновниця православних монастирів; 
 Раїна Ярмолинська — засновниця Загаєцького монастиря.

Примітки 

Жіночі імена